Carlo Mazzacurati (1956-2014), réalisateur, scénariste et acteur italien ;
  (1936-1995), critique littéraire italien ;
 Mario Mazzacurati (1903-1985), pilote automobile italien ;
 Renato Marino Mazzacurati (1907-1969), peintre et sculpteur italien ;
 Rosy Mazzacurati (1936-), actrice italienne.

Patronyme italien